Ostrawitz kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Ostravice (ort), Mähren-Schlesien, Okres Frýdek-Místek,

Österrike 

 Ostrawitz (berg i Österrike), Oberösterreich, Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar